Paniassis d'Halicarnàs, poeta èpic grec del 
 Paniassis d'Halicarnàs el Jove, endeví grec del